A dalszövegíró zenei darabok, dalok szövegének szerzője. Költők, írók is gyakran vállalkoznak dalszövegek megírására, avagy költeményeiket utólag zenésítik meg. (pl. József Attila versei). Esetenként a dalszövegíró neve akkor is fennmarad, ha számos zeneszerzővel dolgozik együtt (így pl. S. Nagy István, G. Dénes György).

Szerzőpárok 
Zeneszerzők gyakran dolgoznak együtt egy-két dalszövegíróval. Híres szerzőpárosok:
Cseh Tamás - Bereményi Géza
Szörényi Levente - Bródy János
John Lennon - Paul McCartney (The Beatles)
Mick Jagger - Keith Richards (The Rolling Stones)

A zeneszerző, mint szövegíró 
Előfordul az is, hogy a zeneszerző maga írja a zenén túl a dal szövegét is.
Leonard Cohen
Bob Dylan
George Harrison

Magyar dalszövegírók
Magyar költők, írók